{{Сингл
| Название     = I Do (Wanna Get Close to You)
| Обложка      = I Do (Wanna Get Close to You).jpg
| Исполнитель  = группы 3LW совместно с Пи Дидди и Loon
| Альбом       = A Girl Can Mack
| Дата выпуска = 18 июня 2002
| Формат       = [[Грампластинка|12]]
| Дата записи  = 2002
| Жанр         = R&B, данс-поп
| Композитор   = 
| Длительность = 20:44
| Лейбл        = Epic, Sony
| Продюсер     = 
| Авторы песни = , Шон Коумз, Уинсом Синг, Адека Стюпарт, Чонси Хоукинс, Майкл Джонс
| Предыдущий   = Playas Gon’ Play
| Пред_год     = 2001
| Год          = 2002
| Следующий    = Neva Get Enuf
| След_год     = 2002
| Ещё          = 
}}

«I Do (Wanna Get Close to You)» — третий сингл американской R&B группы 3LW и первый из их второго студийного альбома A Girl Can Mack'', выпущенный 18 июня 2002 года. Был записан совместно с Пи Дидди и Loon. Сингл достиг 13-го места в чарте New Zealand Music Chart — Top 50 Singles Chart.

Список композиций

Положение в чартах

Примечания 

Синглы по алфавиту
Синглы Epic Records